Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de la Dormition :

Albanie 
  la cathédrale de la Dormition de Berat ;

Bulgarie 
 la cathédrale de la Dormition de Sofia ;

Ouzbékistan 
 la cathédrale de la Dormition de Tachkent ;

Russie 
 la cathédrale de la Dormition d’Iaroslavl,
 la cathédrale de la Dormition d’Ienisseïsk,
 la cathédrale de la Dormition du Kroutitsi (Moscou),
 la cathédrale de la Dormition de Moscou,
 la cathédrale de la Dormition d’Omsk,
 la cathédrale de la Dormition de Rostov Veliki,
 la cathédrale de la Dormition de Smolensk,
 la cathédrale de la Dormition de Vladimir,
 la cathédrale de la Dormition de Veliki Oustioug,
 la cathédrale de la Dormition de Zvenigorod.

Ukraine 
 la cathédrale de la Dormition de Balta,
 la cathédrale de la Dormition de Volodymyr,
 la cathédrale de la Dormition de Kharkiv,
 la cathédrale de la Dormition de la Laure des Grottes de Kiev.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Dormition
~